St. Paul’s University ist der Name folgender Universitäten:
 St. Paul’s University in Limuru, Kenia
 St. Paul’s University in Ottawa, Kanada
 Rikkyō-Universität in Tokio, Japan